

Biografia 

Ha iniziato la sua carriera con lo pseudonimo "DJ Jochen"; cambiando al suo nome attuale nel 2003. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni, esercitando le sue capacità di mixaggio in una discoteca di proprietà di suo padre, dove è diventato DJ resident. Due anni dopo, all'età di 18 anni, ha avuto una residenza presso il club di danza di Zino a Tilburg, in Olanda. Nel 1999, ha vinto il Dutch Mixing Championships a Dance Valley, dove ha ottenuto l'attenzione per girare tre giradischi. Nel 2001 è diventato il primo DJ resident al The Matrixx club, a Nijmegen, in Olanda. Da allora ha continuato a suonare in vari club ed eventi in tutti i Paesi Bassi e in seguito alla crescente popolarità, a livello globale. Nel 2008, il suo singolo "Lost Connection" è stato presentato nel popolare album annuale di compilation di Armin van Buuren, A State of Trance 2008, spingendolo così verso il riconoscimento internazionale. Nel 2010, ha firmato con David Lewis Productions DJ Agency e nel 2011 ha scritto la canzone "Rotunda" con Markus Schulz. che è stato debuttato in A State Of Trance 500 di Armin van Buuren, che si teneva a Buenos Aires al momento. Il 6 febbraio 2012 (su Beatport) esce "Wild and Perfect Day" che è stato coprodotto con Rank 1 e Sarah Bettens.

Discografia

Album 
 Fearless (2015)

Singoli 
Brace Yourself (2009)
Red One (2009)
Humanoid (2010)
3 Days Later  (2010)
Cubic (2014)
Flash (2014)
We Back (2014) (con Dmitry Ko)
Let Love Go (2014) (con Hellen)
Bad Rule (2014)
A Million Pieces (2015) (con Hansen Tomas)
Fearless (2015) (con Chris Hordijk)
Turn It Up (2015)
Slow Down (2015) (con Simone Nijssen)
I Feel (2015) (con Disfunktion)
Buchla200e (2016)
This is What It's All About (2016)
Viper (2016)
In The Dark (2016) (con Cuebrick)
United (2016) (con Kerano)
Scope (2016)
Cephalon (2016)
Sober (2016) (con Tom Fall e Tim White)
Cephalon (2016)
Take It All (2016) (con Andrew Rayel e Hansen Tomas)
Renegades (2017) (con Ørjan Nilsen)
Time to Go Back (2017)
Brace Yourself (2017)
Head On (2017) (con JES)
Fingerprints (2017) (con BEE)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Disc jockey techno
Disc jockey trance